Табера-де-Абахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 63,78 км². Население — 110 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки